Jacobi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Albano von Jacobi
 James D. Jacobi